David Stone – amerykański polityk, gubernator Karoliny Północnej 
 David Stone – brytyjski kolarz niepełnosprawny